Зеленик — село, община Єленик, Великотирновська область, Болгарія
 Зеленик — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область, Росія